Geografia:
 Roding – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Roding – rzeka, dopływ Dunmow w Wielkiej Brytanii
 Roding Valley – stacja metra londyńskiego

Motoryzacja:
 Roding Automobile – niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne